Legien ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Legien (1861–1920), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Roman Legien (1927–2015), deutscher Politiker

Legień ist der Familienname folgender Personen:

 Waldemar Legień (* 1963), polnischer Judoka

Siehe auch:
 Stinnes-Legien-Abkommen
 Wohnstadt Carl Legien